Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steven Randjelovic che ha battuto in finale Joaquín Muñoz Hernández 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Daniel Nestor (secondo turno)
 Nuno Marques (secondo turno)
 Marzio Martelli (secondo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)

 Geoff Grant (quarti di finale)
 Mark Merklein (secondo turno)
 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Ivo Heuberger (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1997